Угар — многозначный термин:

 Угар — монооксид углерода.
 «Угар» — название песни выпущенной группой SEREBRO совместно с DJ MEG в 2013 году.

Топоним 
 Угар (приток Урсула) — река в России, в  Республике Алтай.
 Угар (приток Джогджо) — река в России, в Красноярском крае.
  — река в Боснии и Герцеговины.